Vertagung steht für:

 Vertagung (Recht), Bestimmung eines neuen Verhandlungstermins
 Auflösung der Aktivitas bei gleichzeitigem Weiterbestehen des Altherrenverbandes, siehe Studentenverbindung #Suspension/Vertagung

Siehe auch:
 Prokrastination
 Sistierung